Ihlenfeldt ist der Familienname von

 Hans-Dieter Ihlenfeldt (1932–2023), deutscher Botaniker und Hochschullehrer
Steffen Ihlenfeldt (* 1971), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
Siehe auch:
 Ihlenfeld